Jean-Michel Boucheron ist der Name folgender Personen:

* Jean-Michel Boucheron (Politiker, 1946) (* 1946), französischer Politiker (PS), Abgeordneter für Charente
 Jean-Michel Boucheron (Politiker, 1948) (* 1948), französischer Politiker (PS), Abgeordneter für Ille-et-Vilaine